Municipio de Bush puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bush (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Bush (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.